CKY est un sigle qui peut faire référence à :
 CKY (où CKY signifie camp kill yourself), un groupe de musique rock et une série de vidéos ;
 algorithme de Cocke-Kasami-Younger, plus souvent appelé algorithme de Cocke-Younger-Kasami.

CKY est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Conakry ("G'bessia"), en Guinée, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code